Vire je lahko:

 Vire, naselje in občina v francoskem departmaju Calvados,
 Vire-sur-Lot, naselje in občina v francoskem departmaju Lot,
 Vire, reka v Normandiji.